Antónia Sodré exerceu o cargo de Capitão do donatário na Ilha da Graciosa (Açores), conjuntamente com o seu irmão Vasco Gil Sodré, a Capitania da parte sul da referida ilha após a morte do seu marido Duarte Barreto do Couto. Exerceu o cargo entre 1475 e 1485.

Ver também 
Lista de governantes dos Açores

 

Políticos dos Açores do tempo da monarquia
Mulheres de Portugal na política